Мишле́н () может означать:
  — французская компания, производитель шин.

 Мишлен, Андре (1853—1931) — французский инженер и предприниматель, соучредитель (с братом Эдуаром) компании Michelin и создатель Красного гида Мишлен.
 Мишлен, Клеман (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции защитника.
 Мишлен, Франсуа (1926—2015) — французский предприниматель, управляющий компанией Michelin, внук Эдуара Мишлена (старшего).
  (1859—1940) — французский предприниматель, соучредитель (с братом Андре) и первый управляющий компании Michelin.
 Мишлен, Эдуар (младший) (1963—2006) — французский предприниматель, управляющий компанией Michelin, правнук Эдуара Мишлена (старшего).
 Мишлен, Этьен (1898—1932) — французский предприниматель, управляющий компанией Michelin, сын Эдуара Мишлена (старшего).

См. также 
 Красный гид Мишлен — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов.